Айгери́м Тажи́ (род. 15 ноября 1981, Актобе) — современный казахстанский поэт, автор книги стихотворений «БОГ-О-СЛОВ» (2004, издательство «Мусагет», Алма-Ата), поэтической книги-билингвы «Бумажная кожа/Paper-Thin Skin» (2019, издательство «Zephyr Press», США), публикаций в литературных журналах Казахстана, России, Европы и Америки. Живёт в Алма-Ате.

Биография 
Айгерим Тажи родилась в Актобе. «Человек года-2006» в Актюбинской области. В настоящее время живёт и работает в Алма-Ате.

Стихи публиковались в ведущих литературных журналах и антологиях  Казахстана, России, США и Европы. Переводились и публиковались в переводе на английский, французский, польский, нидерландский, немецкий, армянский, узбекский, казахский, азербайджанский и другие языки.  

Выпускница литературного мастер-класса Общественного Фонда «Мусагет» (Алма-Ата, 2002).

Финалист Международной литературной премии Дебют в номинации «Поэзия» (Москва, 2011).
 Лауреат литературного конкурса «Ступени» (Москва, 2003).

Участница XXII Московской международной книжной ярмарки, Форумов молодых писателей России. Инициатор литературно-художественной выставки-перфоманса «Наглядная поэзия» (Алма-Ата, «Тенгри-Умай», 2009).

Рукопись сборника стихотворений Тажи в переводе Дж.Кейтса была удостоена гранта Национального Фонда Искусств США (NEA) в 2016 году.

Творчество 
Автор книги стихотворений «БОГ-О-СЛОВ», вышедшей в Алма-Ате в издательстве при ОФ «Мусагет» в 2004 году, и поэтической книги-билингвы «Бумажная кожа/Paper-Thin Skin» (2019, издательство «Zephyr Press», США. Перевод на английский – J.Kates). 

Является автором российских литературных журналов «Знамя», «Дружба народов», «Новый мир», «Новая Юность», «Prosōdia», «Gvideon», «Москва», «Воздух», «Урал», «Ликбез», «РЕЦ», «Полутона»; казахстанских журналов «Аполлинарий», «Amanat» и др.

Публиковалась в американских литературных изданиях «Chtenia/Readings», «Words without borders», «Fulcrum: an anthology of poetry and aesthetics», «St.Petersburg Review», «Salamander», «Massachusetts Review», «Atlanta Review», «Two Lines», ирландского журнала «Cyphers» и других. Переводчиком стихов Айгерим Тажи на английский язык выступает Джим Кейтс.

Стихи Айгерим Тажи также выходили в литературных альманахах «Братская колыбель» (Москва, 2004), «Новые имена в поэзии» (Москва, 2011), «Новые писатели» (2011 и 2012, Москва), «Буквы на камнях: Современная русская и армянская поэзия (билингва)» (Москва, «Художественная литература», 2013), «Магия твёрдых форм и свободы» (Алматы, 2004), «50 писателей» (Москва, «Российский писатель», 2008), в поэтических антологиях «Лучшие стихи 2010» (Москва, ОГИ, 2012), «Лучшие стихи 2011» (Москва, ОГИ, 2013), «Новая Юность: Избранное» (Москва, 2009), в Каталогах лучших произведений молодых писателей (2011 и 2012, Москва), «Весенняя двадцатка (лучшие стихотворения ликбезовских авторов)» (Санкт-Петербург, «Ликбез», 2013), «Осенняя двадцатка (лучшие стихотворения ликбезовских авторов)» (Санкт-Петербург, «Ликбез», 2013) и других.

Стихи переводились на английский, французский, польский, нидерландский, немецкий, армянский, узбекский, казахский, азербайджанский и другие языки.и другие языки  .

Награды 
 Шорт-лист Международного литературного Волошинского конкурса (2019).
 Премия Käpylä Translation Prize (UCONN) за книгу "Бумажная кожа/Paper-thin Skin" (переводчик Дж.Кейтс, США, 2018).
 Грант Национального Фонда Искусств США (NEA) на перевод рукописи книги А.Тажи на английский язык (переводчик Дж.Кейтс, США, 2016).
 Финалист Международной литературной премии Дебют в номинации «Поэзия» (Москва, 2011).
 Почетный дипломант Международного конкурса художественной литературы им. А. Н. Толстого (Москва, 2007).
 Лауреат международного литературного конкурса «Ступени» (Москва, 2003).
 Лонг-лист международной литературной премии «Дебют» в номинации «Поэзия» (Москва, 2003).
 Лауреат и обладательница именной премии Международного фестиваля творческой молодежи «Шабыт» (Астана).

Отзывы 

Поэтическое мышление Айгерим Тажи лаконично, но в немногие строки то рифмованного стиха, то верлибра она умудряется вместить немалый мир. Обозначившись поначалу остро подмеченной вещной деталью, зарисовкой, жестом, этот мир на глазах оборачивается к читателю своей психологической и даже метафизической сутью. 

Стихи Айгерим Тажи воздушны и свободны в своём дыхании <…> Разговор, мольба, размышление + точка опоры – иногда рифма, иногда созвучие. Но крепче и надежней – ритм. В её стихах много пространства во всех подробностях времени, места и события, о которых рассказано просто и доверительно без натужного пафоса и многозначительных намеков. 

Для поэта Айгерим Тажи существующих слов уже не хватает, и она становится творцом нового, своего слова. Не зря ее книга стихов называется “Бог-о-слов”, в этом можно увидеть и словарь, которым пользуется Бог, и высказывания Бога о слове, и слово-молитву, обращенную к миру.

Книги 
 БОГ-О-СЛОВ. – Алма-Ата: Мусагет, 2004. – 100 с. 
 Бумажная кожа/Paper-Thin Skin. – США: ZEPHYR PRESS, 2019 (Книга-билингва на русском и в переводе на английский язык – Aigerim Tazhi translated by J.Kates). – 148 c. – (Книга – лауреат специального двойного гранта Национального фонда искусств США (NEA) и премии Käpylä Translation Prize UCONN).

Публикации 
  «Внутреннее оперенье» // «Новая Юность», Москва, 2009, № 4.
  «По подобию птицы» // «Дружба народов», Москва, 2010, № 7.
  «По вечной канве» // «Дружба народов», Москва, 2011, № 9.
 «From resurrection to sunday» (в переводе Jim Kates) // «Words without borders», New York, September 2012.
 «Берег уводит к солнцу» // «Polutona», январь 2012.
 «КАРТЫ МЕРКАТОРА: Айгерим Тажи» // «Gvideon», Москва, 2012, № 3.
 «неспящий в тибете» // «Знамя», Москва, 2013, № 5.
 «Two poems», (в переводе Jim Kates) // «Readings/Chtenia», Vermont, Summer 2013.
 «Берег уводит к солнцу» // «Ликбез», Санкт-Петербург, июнь 2014, № 25.
  «Новое море» // «Literratura», Москва, декабрь 2014.
 «On the road» (в переводе Jim Kates) // «St.Petersburg Review», Concord, USA, 2014, Issue 7.
 «Hands reach out…» // «Cyphers», Dublin, Ireland, 2014.
 «Heavier than age» (в переводе Jim Kates) // «Salamander», Boston, USA, Fall-Winter 2014—2015, № 39.
 «Music in the heart gnawing» (в переводе Jim Kates) // «Atlanta Review», Atlanta, USA, October 2015, Volume XXI, Issue Number 2.
 «Untitled» (в переводе Jim Kates) // «Massachusetts Review», Amherst (Massachusetts), USA, Fall 2015.
 «Кадры из темноты» // «Новый мир», Москва, 2015, № 12.
 «Don’t take a last breath…» (в переводе Jim Kates) // «Two Lines», San Francisco, USA, Spring 2016, Issue 24.
  «Туземцы прячут в корзинах…» // «Prosodia», Ростов-на-Дону, 2016, № 4.
 «На пути к горнилу» // «Дружба народов», Москва, 2016, № 6.

Пресса 
  Лекарство от современного мира, интервью журналу Forbes (май 2014)
 Телепередача «Литературный клуб», тема выпуска — творчество поэта Айгерим Тажи, телеканал «Білім және Мәдениет» (июнь 2014)
 Казахстанка вошла в список лучших русскоязычных поэтов мира, новостной портал Tengrinews (ноябрь 2011)
 Стихи казахстанской поэтессы будут опубликованы в США и Ирландии, Служба новостей «Artparovoz» (февраль 2014)

Рецензии и отзывы 
 Книжная полка. Айгерим Тажи. БОГ-О-СЛОВ, Оксана Трутнева, «Новый мир» (Москва, 2015, № 12)
 «Лирические лепес-токи (критическая статья о книге Айгерим Тажи „БОГ-О-СЛОВ“)», Виктор Бадиков, «Книголюб» (Алма-Ата, 2006, № 11)
 Предисловие к публикации в антологии «Новые имена в поэзии», Галина Климова (Москва, 2011)
 «Мусагет» Галина Ермошина, «Знамя» (Москва, 2007, № 1)
 «Серебряный век казахстанской литературы»  Елена Зиновьева, «Нева» (Санкт-Петербург, 2004, № 11)
 Предисловие к публикации в «Каталоге лучших произведений молодых писателей», Алексей Алехин (Москва, 2013)

Ссылки 
 Айгерим Тажи в Журнальном зале
 Страница Айгерим Тажи на сайте «Новая карта русской литературы»
 Айгерим Тажи на сайте Литературной премии Дебют
 Страница Айгерим Тажи в Words without borders
 Айгерим Тажи на сайте «Полутона»
 Айгерим Тажи на Литературном портале
 Страница Айгерим Тажи на сайте литературного альманаха «Ликбез»

Примечания 

Русские поэты